Craig Watson (golfer), Schots golfer.
 Craig Watson (triatleet) (1971), Nieuw-Zeelands triatleet.
 Craig Watson (bokser) (1983), Brits bokser.
 Craig Watson (motorcoureur) (1976), Brits motorcoureur.
 Craig Watson (voetballer, 1942-2001), Schots voetballer
 Craig Watson (voetballer, 1995), Schots voetballer